Такелма или дагелма — индейский народ, проживавший в долине Роуг на юго-западе Орегона. Большинство их поселений располагалось вдоль реки Роуг, и само название «такелма» означало «(живущие) вдоль реки». Вместе с родственным племенем латгава говорили на изолированном языке такелма.

История 
О жизни такелма известно намного меньше, чем об их соседях — других индейских племенах в Орегоне и северной Калифорнии. Белые поселенцы попали на земли такелма довольно поздно благодаря тому, что у них была естественная защита в виде гор, окружавших долину. Но когда колонизация началась, она развивалась очень быстро. Открытие золота в Калифорнии привело к появлению здесь первого белого поселения в 1852 году. Такелма, пережившие беззаконие времён «золотой лихорадки», были выселены в резервации на дождливом северном побережье Орегона в 1856 году, таким образом, сосуществование белых и индейцев в регионе продолжалось всего 4 года.

В связи с тем, что территория племени такелма включала наиболее пригодные для сельского хозяйства земли в долине Роуг, в частности, вдоль реки Роуг, эти земли были довольно быстро и активно «освоены» белыми поселенцами в середине XIX века. Поселенцы не проявляли интереса к культуре своих индейских соседей и рассматривали их лишь как опасность или обузу. В связи с этим сохранилось лишь небольшое количество исторических сведений о такелма — в основном упоминания о конфликтах. По сравнению с такелма, колонизацию относительно хорошо пережили их соседи, такие, как шаста и атабаски реки Роуг, сохранив в практически нетронутом состоянии свою культуру, поскольку их неплодородные земли мало интересовали белых.

Конфликты между белыми и местными индейцами привели к войнам на реке Роуг. При этом, однако, деятельность многочисленных посредников, как из белых, так и из индейцев, привела к относительно мирному разрешению конфликта — такелма и ряд других племён южного Орегона были переселены, а не уничтожены в неравной войне.

Климат в местах, куда были переселены выжившие в войне такелма, был дождливым, что сильно отличалось от их прежней местности — сухой, поросшей дубовым лесом. Многие индейцы умерли по дороге в резервации Силец и Гранд-Ронд и позднее, уже в резервациях, как от голода, так и от непривычного нового образа жизни.

Правительственные агенты по делам индейцев обучали выживших такелма сельскохозяйственным навыкам, и в то же время стремились отучить их от родного языка, полагая, что наиболее продуктивной стратегией выживания для них является интеграция в англоязычное общество. В резервациях и за их пределами такелма пришлось жить вместе с индейцами других культур, что также не способствовало сохранению племенных традиций и языка.

Лишь когда племя оказалось на грани исчезновения, им заинтересовались антропологи. Изучением такелма занимались лингвисты Эдвард Сепир и Джон Пибоди Харрингтон.

В 1980 г. своими выступлениями в защиту прав такелма прославилась Агнес Бейкер Пилгрим, внучка вождя Джорджа Харни.

См. также 
 Латгава
 Такелма (язык)

Библиография 
 Beckham, Stephen Dow. (1996). Requiem for a People: The Rogue Indians and the Frontiersmen. Corvallis, Oregon: Oregon State University Press. ISBN 0-87071-521-6.
 Campbell, Lyle. (1997). American Indian languages: The historical linguistics of Native America. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509427-1.
 Douthit, Nathan. (2002). Uncertain Encounters: Indians and Whites at Peace and War in Southern Oregon 1820s-1860s. Corvallis, Oregon: Oregon State University Press. ISBN 0-87071-549-6.
 Hannon, Nan. (1990). An Underview of Southwest Oregon in "Living with the Land: the Indians of Southwest Oregon. Nan Hannon and Richard K. Olmo (eds.). Medford, Oregon: Southern Oregon Historical Society. ISBN 0-943388-08-2
 Goddard, Ives (Ed.). (1996). Languages. Handbook of North American Indians (W. C. Sturtevant, General Ed.) (Vol. 17). Washington, D. C.: Smithsonian Institution. ISBN 0-16-048774-9.
 Gray, Dennis J. (1987). The Takelmas and Their Athapascan Neighors: A New Ethnographic Synthesis for the Upper Rogue River Area of Southwestern Oregon, University of Oregon Anthropological Papers, No. 37. Eugene: Department of Anthropology, University of Oregon.
 LaLande, Jeff. (1987). First Over the Siskiyous: Peter Skene Ogden’s 1826—1827 Journey through the Oregon-California Borderlands. Portland: Oregon Historical Society Press. ISBN 0-87595-170-8.
 LaLande, Jeff. (1990) The Indians of Southwest Oregon: An Ethnohistorical Review. in Living with the Land: The Indians of Southwest Oregon Nan Hannon and Richard K. Olmo (eds.). Medford, Oregon: Southern Oregon Historical Society. ISBN 0-943388-08-2.
 Mithun, Marianne. (1999). The languages of Native North America. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-23228-7 (hbk); ISBN 0-521-29875-X.
 Sapir, Edward. (1909). Takelma Texts. Anthropological Publications of the University Museum, Pennsylvania: University [of Pennsylvania] Publications of the University Museum. 2(1)pp. 34-42.
 Sturtevant, William C. (Ed.). (1978-present). Handbook of North American Indians (Vol. 1-20). Washington, D. C.: Smithsonian Institution. (Vols. 1-3, 16, 18-20 not yet published).

Индейцы Орегона
Народы США
Индейцы Северо-западного побережья